A BR-293 é uma rodovia transversal brasileira. 

Ela se localiza no estado do Rio Grande do Sul e interliga Pelotas a Quaraí, atravessando importantes municípios do extremo sul brasileiro como Bagé e Santana do Livramento. O total de sua extensão é de aproximadamente 535,7 km.

Importância econômica
Atravessa umas das principais áreas criadoras de ovinos e a principal área produtora de lã do país, que se localiza no extremo sul brasileiro. A região Sul é responsável por 99% da produção de lã no país. O Rio Grande do Sul é o estado com maior participação nacional, representando 94,1% do total. Os municípios de Santana do Livramento, Alegrete e Quaraí lideraram a atividade. Atualmente, a produção de carne tornou-se o principal objetivo da ovinocultura no Rio Grande do Sul, em função da elevação dos preços pagos ao produtor que tornaram a atividade mais atraente e rentável. Lá, usam-se raças de ovinos mais adaptadas ao clima subtropical. 

Além disso, a região conta com grande produção de arroz,  bem como soja, milho e trigo, fruticultura e carne para os principais frigoríficos do Estado. O Rio Grande do Sul é maior produtor de arroz do País, com 70,5% da produção do Brasil, perto de 7,3 milhões de toneladas em 2020, sendo que boa parte da produção é realizada nos campos do sul do estado.  

Candiota tem grandes depósitos de carvão na forma de hulha. O Brasil totaliza 32 bilhões de toneladas de reservas de carvão, que está sobretudo no Rio Grande do Sul (89,25% do total) -  somente a Jazida de Candiota possui 38% de todo o carvão nacional. Não à toa, a cidade de Hulha Negra, viziha de Candiota, tem seu nome derivado do carvão.

Santana do Livramento é beneficiada pelo turismo de brasileiros que querem visitar a cidade uruguaia de Rivera.

Cidades importantes que margeiam a rodovia

 Capão do Leão
 Cerrito
 Piratini
 Pinheiro Machado
 Candiota
 Hulha Negra
 Bagé
 Dom Pedrito
 Santana do Livramento
 Quaraí

Ligações externas

Ver também 
Ponte Internacional da Concórdia em (Quaraí)

Rodovias federais do Rio Grande do Sul
Capão do Leão
Piratini
Pinheiro Machado (Rio Grande do Sul)
Candiota
Hulha Negra
Transportes de Bagé
Dom Pedrito
Geografia de Sant'Ana do Livramento
Quaraí